Buffalo County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Buffalo County, Nebraska 
 Buffalo County, South Dakota 
 Buffalo County, Wisconsin